Беата — многозначный термин, который может означать:

 Беата — женское имя
 Беата — остров в Карибском море, в составе Доминиканской республики.